HUP est un sigle qui peut désigner :
 Harvard University Press (en français, Presses universitaires de Harvard), une maison d'édition universitaire américaine publiant des ouvrages académiques.

hup est un code qui peut désigner :
 hupa, la langue parlée par les Hupas qui habitent le nord-ouest de la Californie, selon les codes de langues ISO 639-2, ISO 639-3 et IETF.

Hup peut aussi désigner :
 Hup ou hupda, langue nadahup parlée au Brésil.

Code